Embree ist der Familienname folgender Personen:

 Ainslie Embree (1921–2017), US-amerikanischer Indologe und Historiker
 Alan Embree (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Elisha Embree (1801–1863), US-amerikanischer Politiker
 Frank Embree (1880–1899), US-amerikanisches Lynchopfer
 John Embree (1908–1950), US-amerikanischer Anthropologe
 Lauren Embree (* 1991), US-amerikanische Tennisspielerin
 Mark Embree, US-amerikanischer Mathematiker

Embree ist der Name mehrerer Orte:
 Embree (Neufundland und Labrador), Kanada
 Embree (Missouri), Vereinigte Staaten
 Embree (Texas), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Embree-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Ellsworthland
 Embree-Trefethen-Konstante
 Embree-McLean Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller